Sebastián Cruzado Fernández "Chano" (1965, Huelva), futbolista andalús.
 Chano Domínguez (Cadis, 1960), músic de jazz-flamenc andalús intèrpret del piano.
 Sebastián López Serrano, conegut com a Chano (Tetuan, 1961), futbolista espanyol.